Most Mackinac – jeden z najdłuższych w Ameryce Północnej, na cieśninie Mackinac
 Wyspa Mackinac
 Cieśnina Mackinac – cieśnina pomiędzy jeziorami Michigan i Huron
 Hrabstwo Mackinac – hrabstwo w stanie Michigan
 Fort Mackinac